EV14 peut faire référence à :
 (35024) 1981 EV14, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (37857) 1998 EV14, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 EuroVelo 14, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV14.